Filippo I di Savoia-Acaia (1278-1334) – nobile italiano
 Filippo II di Savoia-Acaia (1340-1368) – nobile italiano